Булота () — литовская фамилия. Её женские варианты Булотене (; замужняя женщина) и Булотайте (; девичья фамилия).

Известные носители 
 Булота, Андрюс (1872—1941) — российский и литовский адвокат и политический деятель.
 Булота, Андрюс (1907—1974) — литовский юрист.
 Булота, Йонас (1923 — 2004) — литовский журналист, исследователь литовской периодической печати. 
  (1855 —1942) — литовский военный и общественный деятель.
  (1896—1941 или 1942) — литовский инженер строитель, спортсмен, спортивный деятель. 
  (1918—1994) — литовский журналист и писатель.